Loop foi uma banda do sul de Londres fundada em 1986 por Robert Hampson e sua esposa, Bex, em atividade até 1991. o Loop teria sido uma das maiores influências do estilo shoegaze definido posteriormente.

Ligações externas
 Loop: Complete Discography
 Robert Hampson
 Loop no MySpace
Bandas da Inglaterra